Bemahatazana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Miandrivazo, regione di Menabe
Bemahatazana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Tsiroanomandidy, regione di Bongolava